Emil von Sydow – geografo tedesco
Max von Sydow – attore e regista svedese
Oscar von Sydow – politico svedese